Новоселье — деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входит в состав Макушинской волости Опочецкого района.

Расположена в 30 км к юго-западу от города Опочка, на левом берегу реки Исса.

Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 20 человек, на 2012 год — 10 человек.

До 2006 года входила в состав Петровской волости с центром в д. Макушино.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района